Maracaibo
Maracaibo (município)
Maracaibo (província do Império Espanhol) 1676-1824
Maracaibo (província da Grã-Colômbia) 1824-1830
Maracaibo (província da Venezuela) 1830–1864
Ou ainda:
Lago de Maracaibo - também chamado de Lago Maracaibo

Desambiguações de topônimos